Boiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boiu (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Boiu (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Boiu (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Boiu de Jos, Dorf im Kreis Hunedoara
 Boiu de Sus, Dorf im Kreis Hunedoara
 Boiu Mare, Gemeinde im Kreis Maramureș